Escolossauro (Scolosaurus, do grego "scolo", estaca pontiaguda, e "saurus", lagarto) é um gênero extinto de dinossauro anquilossaurídeo. Viveu no final do Cretáceo e foi descoberto em Alberta, Canadá. Contém uma única espécie, Scolosaurus cutleri.

Sendo um anquilossaurídeo, era uma espécie próxima, entre outros do anquilossauro.

Referências 

Ankylosauridae